Мехіканос () — місто в Сальвадорі, розташоване в департаменті Сан-Сальвадор. Населення міста — 167 389 осіб.

Історія 
Місто було засноване в 1524 році іспанськими конкістадорами.

Міста Сальвадору